Dryade, een vrouwelijk wezen uit de Griekse mythologie
Idea leuconoe, een vlindersoort